«Малыгин» — ледокольный пароход, заложенный в Российской империи и достроенный в Финляндии под названием «Войма» (, «Сила»).

История судна 
В 1916 году заложен на верфи «Беккер и Ко» в Ревеле как «Шторм».

В 1924 году достроен на Сандвикской верфи в Хельсинки и спущен на воду под названием «Voima».

В 1945 году передан СССР, назван в честь русского полярного исследователя С. Г. Малыгина.

Сдан на слом в 1970 году.

Ссылки 
Боевые корабли мира

См. также 
 «Малыгин» — ледокольный пароход, внесший значительный вклад в освоение Арктики и Северного морского пути, погиб в 1940 году.
 «Лейтенант Малыгин» — пароход.
 «Сибиряков» («Jääkarhu») — ледокол 1926 года постройки, переданный Финляндией в 1945 году в СССР.

Ледоколы Российской империи
Ледоколы СССР
Ледоколы Финляндии
Пароходы Российской империи
Пароходы СССР
Объекты, названные в честь Степана Малыгина
Суда по алфавиту